Az 1937-es jégkorong-világbajnokság a 11. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Nagy-Britanniában rendezték február 18. és 27. között. A címvédő a brit válogatott volt. A tornát a kanadai csapat nyerte.

A 11 csapatot három csoportba osztották, amelyben körmérkőzéseket játszottak egymással. A négycsapatos csoportokból az első három, a háromcsapatos csoportból az első két helyezett a második fordulóba jutott. A maradék három csapat eredetileg a 9–11. helyért játszott volna, de mindhárom csapat úgy döntött, hogy nem játszik.

A második fordulóban a nyolc csapat két csoportot alkotott, amelyben körmérközéseket játszottak egymással. Az első két helyezett a négyes döntőbe jutott, a harmadikok és negyedikek az 5–8. helyért játszhattak. Ezekben a csoportokban újabb körmérkőzésekre került sor.

Első forduló

A csoport

B csoport

C csoport

Második forduló

A csoport

B csoport

Helyosztók

Az 5–8. helyért 

Lengyelország az utolsó két mérkőzésétől visszalépett, a mérkőzést az ellenfeleknek javára 5–0-val írták jóvá.

Négyes döntő

Végeredmény

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J